No Connection () — английская рок-группа из города Рединг графства Беркшир.

История 
Группа No Connection была основана в мае 1997 года в Рединге, Беркшир Грэхемом Янгом (вокал, гитара), Саймоном Венлоком (бэк-вокал, басс) и Джоном Хиллом (барабаны, бэк-вокал). Группа утверждает, что вдохновлялась творчеством таких групп как Aerosmith, AC/DC, Deep Purple, Public Enemy, Queen, The Cult, Van Halen и U2.

No Connection выпустили свой первый альбом названный Justified в январе 2000 года. Альбом включал в себя 10 песен, в том числе «Victory Girl», которая была использована в тизере эпизода «Огайские футболисты» сериала Первая волна. Две песни из их альбома — «Ain’t Foolin'» и «Love For Free» — достигли первой строчки чарта классического рока сайта MP3.com.

Следующим альбомом группы стал Deal With It, продюсированный Джоном Митчеллом и выпущенный в 2001 году на собственном независимом лейбле No Connection Music. В октябре 2002 года группа отправилась в тур по Соединённым Штатам, выступая в Филадельфии, Нью-Джерси и Нью-Йорке (в том числе в клубе CBGB). Они также впоследствии выступали в Чехии и Польше в 2005 году, и в Литве в 2006.

Группа выпустила альбом Love To Hate To Love в 2004 году, за которым последовали Feed The Machine в 2005 и Red Light Fever в 2008.

Музыка группы No Connection была представлена в двух видеоиграх серии игр FlatOut: песни Burnin', Love To Hate To Love и Living American были добавлены в саундтрек FlatOut, и The Last Revolution вместе с Feed The Machine можно услышать в FlatOut: Ultimate Carnage.

Дискография

Альбомы 
 Justified (2000)
 Deal With It (2001)
 Love To Hate To Love (2004)
 Feed The Machine (2005)
 Red Light Fever (2008)
 Tal Es La Vida (2010)
 The Lithuanian Accident (2014)
 Suck It Up (2018)

Сборники 
 The Best And The Rest (2010)

Ссылки 

Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году